Бершидский, Леонид Давидович (род. 1971) — российский журналист и писатель, обозреватель агентства Bloomberg, главный редактор интернет-сайта Slon.ru (2009—2011).
 Бершидский, Юрий Германович (род. 1962) — российский журналист, редактор телевизионных программ, продюсер развлекательного вещания НТВ (2003—2004).